Kazimierz Zawadzki (zm. 1692) – kasztelan chełmiński, podkomorzy malborski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Kazimierz Zawadzki (1906–1982) – polski sędzia, poseł na Sejm PRL